Armiliato ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Armiliato (* 1962), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Marco Armiliato, italienischer Dirigent